Венадо () — бессточное озеро, расположенное у подножья вулкана Апо, в провинции Котабато острова Минданао, Филиппины. Высота над уровнем моря — 2194,56 м, Венадо является вторым по высоте в стране после озера Булалакао. Расположено по координатам , на высоте 2194 метров над уровнем моря. Озеро питается небольшой рекой. В засушливый период озеро уменьшается на две трети своего прежнего размера.

Название озера происходит от , которое переводится как «олень». Своё название получило благодаря характерной форме. Однако, местные жители называют озеро «», что переводится как «чистое», благодаря кристально чистой воде, в которой отражается вулкан Апо. Местные жители верят, что озеро населено духами.

В окрестностях озера альпинисты, движущиеся к вулкану Апо, самому высокому на Филиппинах, делают привалы. В 2007 году филиппинский альпинист, спускавшийся с вулкана, утонул в озере.

Примечания 

Озёра Филиппин
Бессточные озёра